San José (Buenos Aires) puede referirse a las siguiente localidades de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

San José, localidad del partido de Almirante Brown.
San José, localidad del partido de Coronel Suárez.
San José, barrio del partido de Lomas de Zamora.